23. sezon Ekstraligi czeskiej zostanie rozegrany na przełomie 2015 i 2016 roku. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów. Obrońcą tytułu była drużyna HC Verva Litvínov, która w finale poprzedniej edycji pokonała HC Oceláři Trzyniec 4:3.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 11 września 2015, a zakończył się 4 marca 2016 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które w rundzie zasadniczej rozegrały po 52 spotkania. Pierwsze miejsce w sezonie regularnym zajęła drużyna Bílí tygři Liberec, za co otrzymała Puchar Prezydenta Czeskiej Federacji Hokeja na Lodzie.

Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Cztery kolejne zespoły rywalizowały o dwa wolne miejsca w fazie play-off, w której walczyć miały o mistrzostwo Czech. Cztery najsłabsze drużyny walczyły o utrzymanie się w fazie play-out.

 Tabela
 
Legenda:       = Awans do fazy play-off,       = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off,       =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozegrały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. Wszystkie mecze rywalizacji ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału toczyły się do czterech zwycięstw.

 Runda kwalifikacyjna

Faza play-out 
W pierwszej fazie walki o utrzymanie walczyły drużyny z miejsc 11-14 po rundzie zasadniczej. Kluby rozegrają między sobą mecz i rewanż, zaś uzyskane wyniki zostaną zaliczone do zdobyczy z rundy zasadniczej. Dwa pierwsze zespoły zapewnią sobie miejsce w ekstralidze, a dwa pozostałe zakwalifikowano do walki o utrzymanie.

 Tabela finałowa

Legenda:       = utrzymanie w extraklasie,       = baraż o utrzymanie

Rywalizacja o miejsca w ekstralidze 
Dwie ostatnie drużyny z fazy play-out uczestniczyły w bezpośredniej walce o dwa miejsca w ekstralidze w przyszłym sezonie. W tej rywalizacji brały udział także dwa najlepsze zespoły 1. ligi w sezonie 2015/2016. Kwalifikacje są rozgrywane systemem mecz i rewanż w dwóch rundach. Łącznie rozegrano 12 kolejek od 29 marca do 24 kwietnia 2016.

 Tabela 

Legenda:       = utrzymanie w extraklasie,       = spadek do 1 ligi

Bibliografia 
 

Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w Czechach
2016 w Czechach